Евгений Месснер:
 Месснер, Евгений Иосифович (Осипович) (1897—1967) — советский композитор и музыкальный педагог.
 Месснер, Евгений Эдуардович (1891—1974) — русский военный теоретик, писатель, историк.